Little Island ist der Name folgender Inseln:

in Australien:
 Little Island (Northern Territory)
 Little Island (Tasmanien)

in Irland:
 Little Island (Cork)
 Little Island (Waterford)

in Kanada:
 Little Island (Lake Kagawong)

in Neuseeland:
 Little Island (Neuseeland)

im Vereinigten Königreich:
 Little Island (Anguilla)

in den Vereinigten Staaten:
 Little Island (Alabama)
 Little Island (Arkansas)
 Little Island (Charlton County, Georgia)
 Little Island (Clinch County, Georgia)
 Little Island (Ware County, Georgia)
 Little Island (Idaho)
 Little Island (Illinois)
 Little Island (Kalifornien)
 Little Island (Iberville Parish, Louisiana)
 Little Island (St. Mary Parish, Louisiana)
 Little Island (West Feliciana Parish, Louisiana)
 Little Island (Cumberland County, Maine)
 Little Island (Hancock County, Maine)
 Little Island (Knox County, Maine)
 Little Island (Lincoln County, Maine)
 Little Island (Penobscot County, Maine)
 Little Island (Waldo County, Maine)
 Little Island (Anne Arundel County, Maryland)
 Little Island (Queen Anne's County, Maryland)
 Little Island (Barnstable County, Massachusetts)
 Little Island (Bristol County, Massachusetts)
 Little Island (Plymouth County, Massachusetts)
 Little Island (Worcester County, Massachusetts)
 Little Island (Charlevoix County, Michigan)
 Little Island (Mackinac County, Michigan)
 Little Island (Mississippi)
 Little Island (Belknap County, New Hampshire)
 Little Island (Rockingham County, New Hampshire)
 Little Island (Sullivan County, New Hampshire)
 Little Island (New Jersey)
 Little Island (Cayuga County, New York)
 Little Island (Manhattan, New York)
 Little Island (Oswego County, New York)
 Little Island (Suffolk County, New York)
 Little Island (Brunswick County, North Carolina)
 Little Island (Currituck County, North Carolina)
 Little Island (Pamlico County, North Carolina)
 Little Island (Pennsylvania)
 Little Island (Rhode Island)
 Little Island (Virginia)
 Little Island (Washington)
 Little Island (Grant County, Wisconsin)
 Little Island (Oneida County, Wisconsin)